Příjmení Vorlíček nosí více osobností:

 František Vorlíček (* 1947) – český hokejista
 František Vorlíček (duchovní) (1913–1999) – český duchovní
 Jan Vorlíček (1842–1918) – český podnikatel a politik, poslanec zemského sněmu
 Jiří Vorlíček (* 1944) – český lékař, onkolog, profesor MU
 Václav Vorlíček (1930–2019) – český scenárista a režisér
 Viktor Vorlíček – český malíř a grafik
 Zdeněk Vorlíček (* 1941) – český politik, poslanec ČNR a PSP za LB, náměstek MPO

Související články 
 orlíček

Externí odkazy